Никки Фриц (7 апреля 1964 — 25 февраля 2020, настоящее имя — Nikki Goldstein) — американская , снимавшаяся в жанре софткор. Она также снялась во множестве фильмов студии Cinemax, многих телевизионных шоу и эротических фильмах. Кроме этого, у неё было много фотосетов в журнале «Femme Fatales».

Биография 
Выросла в Хомстеде (Флорида), жила в Калифорнии. Снялась более в чем 50 художественных фильмов и телешоу, она очень серьезно относилась к искусству эротики. Она работала с Роджером Корманом, снялась в фильме «Остров динозавров» (1994). Впоследствии она снялась во многих эротических фильмах.

Умерла в феврале 2020 года. Свои соболезнования по факту её кончины выразили такие режиссёры как Фред Олен Рей и Джим Уайнорски. Джим Уайнорски отмечал огромный вклад Фриц в индустрию малобюджетного кино, назвав её «королевой Cinemax».

Никки Фриц снялась в 69 фильмах. С 2003 года и до самой своей смерти была замужем за порноактёром Джонатаном Морганом.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 RIP: NIKKI FRITZ (1968—2020)